Magnificat est un cantique prononcé par la Vierge Marie.
 Magnificat est un mensuel catholique.
  Magnificat est un groupe de prière fondé par l'acteur Michael Lonsdale et destiné plus spécialement aux artistes.
 Magnificat est le titre d'œuvres musicales écrites sur le cantique de la Vierge par de nombreux compositeurs :
 les Magnificat de Claudio Monteverdi (dans ses Vespro della Beata Vergine, ainsi que dans sa Selva morale e spirituale)
 Magnificat de Jean-Sébastien Bach
 Magnificat d'Anton Bruckner (1852).
 Magnificat de Dietrich Buxtehude
 Magnificat de Francesco Durante
 Magnificat de Vladimír Godár
 Magnificat de Alan Hovhaness
 Magnificat de Johann Kuhnau
 Magnificat de Luca Marenzio
 Magnificat d'Arvo Pärt.
 Magnificat de Krzysztof Penderecki
 Magnificat de Domenico Scarlatti
 Magnificat de Franz Schubert
 Magnificat de Heinrich Schütz
 Magnificat de John Tavener
 Magnificat de Ralph Vaughan Williams
 Magnificat d'Antonio Vivaldi
 Etc.

Autre 
 Magnificat (film), film italien réalisé par Pupi Avati, sorti en 1993

Homonymie de titre